Bertrand Bergier, sociologue français ;
 Jacques Bergier (1912-1978), ingénieur chimiste, alchimiste, espion, journaliste et écrivain français ;
 Jean-François Bergier (1931 - 2009), Historien suisse, professeur à l'université de Genève, président de la Commission Indépendante d'Experts ;
 Nicolas Bergier (1567-1623), archéologue français ;
 Nicolas-Sylvestre Bergier (1718-1790), théologien français ;
 Pierre-Elie Bergier (1743-1822), homme politique suisse.

Bergier désigne aussi :
 la Commission Indépendante d'Experts (Commission Bergier) a publié une série de monographies sur les rapports de la Suisse avec les protagonistes de la Seconde Guerre mondiale, en particulier avec l'Allemagne nazie.